Causeur steht für: 

 Causeur (Nachrichtenmagazin), französisches Nachrichtenmagazin
 Fabien Causeur (* 1987), französischer Basketballspieler

Siehe auch: